Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 175001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 14 listopada 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

175001-175100

175101-175200

175201-175300

175301-175400

175401-175500

175501-175600

175601-175700

175701-175800

175801-175900

175901-176000

Przypisy 

Lista planetoid 175001-176000